Daliang (kinesiska: 顺德区) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 33 kilometer söder om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är .

Runt Daliang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ronggui,  km söder om Daliang. Trakten runt Daliang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina